O34 steht für:
 O34, ICD-10-Code für die Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O34, FAA-Code für den Molly’s Landing Heliport in Catoosa, Oklahoma, Vereinigte Staaten

O34